Марья Ку́башец (, 7 марта 1890 года, деревня Хасов около Будишина, Саксония, Германия — 13 апреля 1976 года, Будишин, ГДР) — детская лужицкая писательница, переводчица и педагог. Писала на верхнелужицком языке.

Биография 
Родилась 7 марта 1890 года в лужицкой деревне Хасов в окрестностях Будишина. С 1902 года по 1909 год обучалась в педагогическом лицее в Эрфурте. С 1909 года по 1911 год работала учительницей в Дуйсберге, с 1911 года по 1925 год — учительницей в Кроствице. В 1911 году вступила в культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». С 1920 года по 1922 год была редактором студенческой газеты «Serbski Student» и с 1920 года по 1923 год была редактором детского журнала «Raj». В 1923 году издала в Будишине своё первое сочинение новеллу «Wusadny». Во время работы в Кроствице написала детские повести «Palčiki w krawcowni», «Palčik w kowarni», «Jank a Hanka», которые издала в 1932 году отдельной книгой под названием «Tři hodowne hry za dźěći». С 1925 года по 1938 год была учительницей в средней школе в деревне Польчницы и с 1946 года по 1952 год — учительницей в Радиборе и Будишине. С 1952 года по 1956 год работала научным сотрудником на Сербских педагогических курсах в Будишине.

Скончалась 13 апреля 1976 года в Будишине.

Сочинения 
 Row w serbskej holi a druhe powědančka, 1949;
 Koło časow, 1950;
 Hwězdy nad bjezdnom, 1960;
 Ptače worakawstwa, 1961;
 Wichor a słónčna pruha, 1961;
 Wandа, 1962;
 Alojs Andricki, 1967;
 Bosćiju Serbinje, историческая трилогия (1963, 1964, 1967);
 Lěto wulkich wohenjow, 1970;
 Nalětnje wětry, 1978.

Награды 
 Лауреат премии имени Якуба Чишинского (1962).
 Лауреат литературной премии «Домовина» (1966);
 Медаль имени Йоганнеса Бехера (1975).

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 147, 165—166, 175, 191, ISBN 5-7576-0063-2
 J. Młynk, Marja Kubašec — Serbšćina. 18. studijny list, Mały Wjelkow 1956, str. 2045—2055;
 G. Wirth, Aus meinem Briefwechsel mit Marja Kubašec — Lp A 28/1 (1981), str. 79-86;
 T. Malinkowa, A znowa maš so rozsudźić. Žiwjenski wobraz Marje Kubašec, Budyšin 1990.
 Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984

Ссылки 
 Биография 
 Библиография
 Dietrich Scholze-Šołta : «Kubašec (Kubasch), Marja (Maria)». Sächsische Biografie 

Члены Матицы сербо-лужицкой
Писатели ГДР
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Верхнелужицкие писатели
Лужицкие педагоги